Национальный чемпионат I 1941/1942 () — 39-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1941/1942
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1941 году
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1942 году